Vaglio puede referirse a:

 Vaglio Basilicata, localidad de la provincia de Potenza, región de Basilicata, Italia
 Vaglio Serra, localidad y comuna de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia